C6H5NO2 – formula molecolare dell'acido picolinico
C6H5NO2 – formula molecolare della niacina
C6H5NO2 – formula molecolare del nitrobenzene

Formule molecolari